

Astronomia 
 Calvino – cratere meteoritico sulla superficie di Mercurio

Persone 
 Caio Sesto Calvino – politico, militare e console dell'antica Roma
 Daniela Calvino – attrice italiana
 Eva Mameli Calvino – botanica e naturalista italiana, madre di Italo e Floriano
 Floriano Calvino – geologo italiano, fratello minore di Italo e secondogenito di Eva Mameli Calvino e Mario Calvino
 Fortunato Calvino –  sceneggiatore, regista teatrale e drammaturgo italiano
 Giovanni Calvino (italianizzazione di Jean Cauvin) – riformatore francese e ispiratore del Calvinismo
 Giuseppe Marco Calvino – poeta e commediografo italiano
 Gneo Domizio Calvino – politico, generale e senatore dell'antica Roma
 Gneo Domizio Calvino (console 332 a.C.) – politico, generale e senatore dell'antica Roma
 Gneo Domizio Calvino Massimo – politico dell'antica Roma
 Italo Calvino – scrittore italiano
 Mario Calvino – agronomo italiano, padre di Italo e Floriano
 Salvatore Calvino – politico italiano
 Tiberio Veturio Calvino – console romano
 Vittorio Calvino – giornalista, commediografo e sceneggiatore italiano

Altro 
 dialetto ligure parlato a Calvi in Corsica, estintosi a inizio Novecento